Al Lādhiqīyah kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Latakia, provinshuvudstad, 
 Latakia (provins), 

Robotskapade Syrienförgreningar